Federico Lionel Segovia (Rosario Santa Fe, Argentina, 21 de julio de 1997) es un futbolista argentino que se desempeña como delantero en Gimnasia y Tiro del Torneo Federal A de Argentina.

Trayectoria

Ferro 
Realizó todas las divisiones inferiores en el club de Caballito. Integró el banco de suplentes por primera vez el 22 de mayo del 2015, partido de la Copa Argentina 2014/15, siendo dirigido por Marcelo Broggi no ingresó. Tuvo su debut profesional el 17 de noviembre del 2018 en el partido entre Ferro y Central Córdoba que terminó con derrota del verdolaga por 1 a 3. Ingresó en el segundo tiempo, al minuto 12, ingresando por Tomás Asprea.

Gimnasia y Tiro 
En enero del 2022 se suma al “Albo” para disputar el Torneo Federal A 2022, firma contrato hasta el 31 de diciembre del 2022. Se produce su debut en el equipo el 27 de marzo ingresando en el segundo tiempo del partido contra Racing por la Copa Argentina 2022 en lugar de Ignacio Sanabria, en dicho partido no convirtió ningún gol, Gimnasia perdería 3 a 1 y quedaría eliminado de dicha competencia. Su debut por el Torneo Federal A se daría 30 de marzo al ingresar en el minuto 32 del segundo tiempo en el partido contra Sportivo Belgrano.

Estadísticas 
 Actualizado al 24 de octubre de 2022

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en web oficial
 Ficha en futbol 360

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club de Gimnasia y Tiro